Thea (Teja) – jedna z tytanid w mitologii greckiej
 Thea – hipotetyczna planeta, która według teorii wielkiego zderzenia dała początek Księżycowi
 Thea – herbata

Zobacz też 
 Tea